Гореловка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 2,5 верстах западнее современной деревни Гороватка и в 1 версте южнее Большое Шкундино.

История 

В 1978 году деревни уже не существовало, в справочнике отмечено, что она числилась в списках только до 1974 года.

В 1993 году деревня считалась, как прекратившая существование деревня Микшинского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района